Saint-Stanislas ist der Name folgender Gemeinden in der kanadischen Provinz Québec:
 Saint-Stanislas (Les Chenaux)
 Saint-Stanislas (Maria-Chapdelaine)
 Saint-Stanislas-de-Kostka